Název Desná může být:
obec
 Desná – město v okrese Jablonec nad Nisou
 jeho místní části Desná I, Desná II a Desná III
 Desná (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
vodní tok
 Desná (přítok Kamenice) – řeka v Jizerských horách, která vzniká soutokem dvojice jiných toků:
 Bílá Desná
 Černá Desná
 Desná (přítok Moravy) – řeka na Moravě
 starší název potoka Liběchovka
 Desná (přítok Loučné) – potok ve východních Čechách
ostatní
 Přehrada Desná – protržená přehrada na Bílé Desné
 Železnice Desná – marketingový název regionální železniční tratě 293 ze Šumperka do Koutů nad Desnou
 Loučná nad Desnou – obec v okrese Šumperk
 Kouty nad Desnou – část obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk
 Petrov nad Desnou – obec v okrese Šumperk
 Terezín (Petrov nad Desnou) – část obce Petrov nad Desnou v okrese Šumperk
 Šumburk nad Desnou – část města Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou

Související články 
 Dešná
 Desna